Transcooper (Cooperativa de Trabalho dos Profissionais no Transporte de Passageiros em Geral na Região Sudeste) é uma cooperativa de transportes da cidade de São Paulo, afiliada ao Consórcio Transcooper Fênix. A Transcooper é permissionária das áreas 1, 2 e 4 da Capital (Zona Norte e parte da Zona Leste).

No começo de 2015 a Transcooper deixou de operar e as empresas abaixo foram as ganhadoras da licitação conforme edital.

    Áreas 1 e 2: Norte Buss Transportes Ltda.

    Área 4: Pêssego Transportes Ltda.

Ver também 
 SPTrans

Ligações externas 
 Página oficial da SPTrans
 Página da Transcooper
 Página da Norte Buss
 Página da Pêssego Transportes (atualmente em construção)

Empresas de transporte por ônibus extintas de São Paulo (cidade)
História do transporte na cidade de São Paulo